Вместе — ряд одноимённых скульптур.

 Вместе (скульптура, Дубай) — скульптура художника Лутфа Ромхейна в Дубае.
 Вместе (скульптура, Хельсинки) — скульптура художника Бьёрна Векстрёма в Хельсинки.